Hitman 2: Silent Assassin – videogioco del 2002
Hitman 2 – videogioco del 2018